Болéслав Подедвóрный (; 7 января 1898 года, Пенхратка-Польска — 18 ноября 1972 года, Варшава) — польський фермер и политик. Член Государственного совета ПНР в том числе как заместитель председателя, КРН на Сейме Республики Польши I, II, III, IV и V созывов (1945—1972). В 1947 году министр леса и до 1954 года министр лесничества. Строитель Народной Польши.

Биография 
Происходит из крестьянской семьи. Был сыном Йозефа и Александры Моравских. В 1908 году вместе с семьёй переехал в Варшаву. Начал обучаться, но в четвёртом классе прервал обучение из-за наступления Германии на Россию. Вместе с семьёй вернулся в Пенхратку-Польску. В 1917 году вступил как волонтёр в Вооружённые силы Польши. Сразу после обретения независимости начал служить в 1 варшавском окружном пехотном полку. В ходе кампании защиты Королевского замка в Польше дослужился до сержанта. В 1919 был инструктором обучения в формирующимся Академическом легионе с которым он принимал участие в советско-польской войне. Он вернулся в 1 варшавский окружной пехотный полк и принял участие в 1921 году в III Силезском восстании под предводительством Войцеха Корфанты. В 1922 году перешёл из армии в пограничные службы на юге страны. На несколько лет перед войной вернулся в родную Пенхратку-Польску. В 1939—1941 годах во время оккупации Польши был сельским администратором Пенхратки-Польски, а позже ушёл в подполье. С 1923 года член Народной Парти Польши «Освобождение», 1931 года член Народной Партии Польши, с 1949 член Объединённой Народной Партии Польши. Принадлежал к властям народных партий, в 1944—1945 член Временного Вспомогательного штаба ПРП Народной партии, в 1945—1949 годах член Высшего исполнительного комитета и вице-президент ВИК НП, с 1949 член Высшего комитета ОНП, в 1949—1956 и (после полугодового перерыва) 1956—1971 член президиума Высшего Комитета ОНП, а в 1957—1971 годах вице-президент ВК ОНП.

В 1944—1946 годах президент Воеводского совета в Белостоке и одновременно заместитель представителя воеводской земельной реформе. В 1946—1947 годах вице-министр Министерства сельского хозяйства и Реформ земельных, в 1947 году министр леса, и с этого и до 1954 года министр лесничества. В 1954—1957 заместитель председателя Национального совета производственных кооперативов.

В 1956—1957 годах член Государственного совета ПНР, а с 1957 до 1971 заместитель председателя. С 1945 до 1972 член КРН, Сейма Республики Польши I, II, III, IV, V созывов, председатель Клуба депутатов НП (1947) и заместитель Клуба ОНП в сейме II, III, IV созывов (1957—1969). Многолетний заместитель председателя Национального комитета Фронта национального единства.

Похоронен 21 ноября 1972 года на Военном кладбище в Повонзках. На похоронах присутствовал член Политбюро ЦК ПОРП Эдуард Бабюч, заместитель председателя Госсовета Зыгмунт Москва, проф. Януш Грошковский и председатель Верховного комитета ОНП Станислав Гуцва, выступившие от имени руководства партии.

Личная жизнь 
Женат на Стефании Подедворной (1907—2001). Отец Генрика, Лидии Подедворных, тесть Анджея Верблана — секретаря ЦК Польской объединённой рабочей партии, вице-спикер Сейма и ведущий идеолог партии.

Литература 
 Большая универсальная энциклопедия, том 8, стр. 777, Государственный научный издатель PWN, Варшава 1966
 Польский биографический словарь, том XXVII/I, глава 112, стр. 79-80, издатель PAN
 История народного движения, том 15, стр. 415—416, Варшава 1973
 Родословная Подедворных, Лидия Верблан, Варшава 2004—2005

Примечания 

Депутаты Законодательного сейма (1947—1952)
Члены Объединённой крестьянской партии
Члены Государственного совета ПНР
Члены Крестьянской партии (Польша)
Члены Крайовой Рады Народовой
Кавалеры креста Храбрых
Кавалеры ордена Строителей Народной Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки